Papież Aleksander IV (1254–1261) mianował prawdopodobnie jednego kardynała

Nominacja ok. 1255
Riccardo OSB, opat Monte Cassino – kardynał prezbiter S. Ciriaco, pozbawiony urzędu i ekskomunikowany 10 kwietnia 1259 za popieranie Manfreda Hohenstaufa; zm. 1 marca 1262

Niektórzy historycy, powołując się na świadectwo dwóch trzynastowiecznych kronik, uważają jednak, że Aleksander IV nie mianował żadnego nowego kardynała. Co do opata Riccardo, albo przypisują jego nominację poprzedniemu papieżowi Innocentemu IV (Ganzer) albo w ogóle negują jego przynależność do Kolegium Kardynałów (Eubel, Paravicini Bagliani, Bloch).

Bibliografia 
Paravicini Bagliani, Agostino: Cardinali di curia e familiae cardinalizie dal 1227 al 1254. Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 18-19. Editrice Antenore. Padwa 1972. 
Ganzer, Klaus: Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des Kardinalkollegiums vom 11. bis 13. Jahrhundert. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Max Niemeyer Verlag. Tybinga 1963, 
Del Re, Niccolo: Chi fu l'unico vero cardinale creato da Alessandro IV, Strenna dei Romanisti, nr XLVIII, 1987, s. 169-176
Bloch, Herbert: Monte Cassino in the Middle Ages, vol. II, pts. III-IV, Ed. di Storia e Letteratura, Rzym 1986
Bloch, Herbert: The date of Abbot Richard of Monte Cassino and the problem of his promotion to the College of Cardinals, Mediaeval Studies, nr 38, 1976, s. 483-491
Gattola, Erasmo: Historia abbatiae Cassinensis: per saeculorum seriem distributa : qua Leonis Chronicon a Petro Diacono ad annum MCXXXVIII. continuatum in plerisque suppletur, & ad haec usque nostra tempora ex probatissimis, authenticisque documentis producitur, insertis operis initio, monasterii descriptione, & ad calcem pro laudati Chronici authoribus apologia, Część 2, Wenecja 1733
Konrad Eubel: Hierarchia catholica medii aevi. Volumen I, Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, Münster 1913
The Cardinals of the Holy Roman Church
Un “Cardinale” all’inferno.

Listy kardynałów według nominującego